Холмская:

 География
 Холмская — станица в Абинском районе Краснодарского края, ранее пгт Холмский.
 Холмская — река на острове Сахалин.

 Персоналии
 Холмская, Зинаида Васильевна (1866—1936) — российская актриса.
 Холмская, Ольга Петровна (1896—1977) — советская переводчица.